Уча́сники ри́нку ці́нних папе́рів — емітенти, інвестори та особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.

Джерела 

 Онлайн-бібліотека по ринку цінних паперів

Фондовий ринок